Агама ліроголова (Lyriocephalus) — рід ящірок з родини агамових. Представлено 1 видом (Lyriocephalus scutatus). Інші назви: «цейлонська агама», «шишконоса агама», «горбоморда ящірка».

Опис 
Загальний розмір сягає до 30—35 см. Колір шкіри зеленуватий, оливковий. Спина яскравіше за черево. Є помірна горлова торба жовтого кольору з різними відтінками. Хвіст досить короткий, але чіпкий. Спинний гребінь тягнеться від голови до кінчика хвоста. особливістю цього роду є наявність на кінці морди вирости на кшталт шишки. Загалом голова цієї агами витягнута, нагадує чимось ліру. Звідси походить її назва.

Спосіб життя 
Полюбляють вологі низини та невисокі пагорби. Зустрічаються як на землі, так й на деревах. Харчуються комахами.

Це яйцекладні ящірки. Самиця відкладає до 11 яєць.

Розповсюдження 
Це ендемік о. Шрі-Ланка.

Джерела 
 Словник-довідник із зоології. – К., 2002.

Тварини, описані 1820
Агамові